Arhiepiscopia de Alba Iulia se poate referi la:
Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia
Arhiepiscopia Română Unită de Făgăraș și Alba Iulia